San Gregorio ima više značenja:
 San Gregorio (Askoli Pičeno)
 San Gregorio (Avelino)
 San Gregorio (Bergamo)
 San Gregorio (Kaljari)
 San Gregorio (Kuneo)
 San Gregorio (L’Akvila)
 San Gregorio (Mesina)
 San Gregorio (Peruđa)
 San Gregorio (Pjačenca)
 San Gregorio (Ravena)
 San Gregorio (Savona)
 San Gregorio (Sijena)
 San Gregorio (Terni)
 San Gregorio (Torino)
 San Gregorio (Verona)